Antenina (Analanjirofo), een plaats en gemeente in het district Soanierana Ivongo in de Malagassische regio Analanjirofo
Antenina (Atsinanana), een plaats en gemeente in het district Toamasina II in de Malagassische regio Atsinanana